То́рреш (, , «вежі, башти») — португальська власна назва. Іспанський аналог — Торрес.

Топоніми

Кабанаш-де-Торреш — парафія.
 Торреш-Ведраш — муніципалітет
 Торреш-ду-Мондегу — парафія.
 Торреш-Новаш — муніципалітет.